Kindgren är ett svenskt efternamn.

Personer med namnet
 Anna Kindgren (född 1957), konstnär
 Bertil Bagare-Kindgren (1913–2002), målare, tecknare och skulptör
 Lars Kindgren (1747–1793), amiralitetsbildhuggare
 Lennart Kindgren(1926–1993), skulptör
 Per-Olov Kindgren (född 1956), gitarrist
 Samuel Kindgren (1722–1778), landsfiskal och rådman

Svenska efternamn